

Prénom 
 Assy Rahbani (1923-1986), auteur-compositeur libanais.

Patronyme 
 Pascal Assy (né en 1962), humoriste et chanteur français.

Toponymes 
 Château d'Assy, dans le département du Calvados, en région Normandie ;
 Plateau d'Assy, en Haute-Savoie.